Reix ist der Familienname folgender Personen:

 Clément Reix (* 1983), französischer Tennisspieler
 Shérazad Reix (* 1989), französische Tennisspielerin